Kalyan-Dombivli, een voorstad van de Indiase stad Bombay, onderdeel van de gemeente Kalyan-Dombivli
Kalyan (raga), een raga in de Hindoestaanse en Carnatische muziek
Kalyan (Nepal), een dorp in de Nepalese zone Bheri
Kalyani (West-Bengalen), een stad in de Indiase staat West-Bengalen

Zie ook
Basavakalyan, voorheen Kalyani, een stad in de Indiase staat Karnataka